Hyalopleiochaeta är ett släkte av svampar. Hyalopleiochaeta ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hyalopleiochaeta